Левенець — українське прізвище.

Відомі носії 
 Левенець Анатолій Варфоломійович (1933—1999) — український театральний художник.
 Левенець Іван Прокопович (* ? — † близько 1736) — полтавський полковник (1703–1709).
 Левенець Михайло — капелан УГКЦ.
 Левенець Ігор Анатолійович (*1969) — український артист музичної комедії, актор Київського театру оперети. Заслужений артист України (від 2004 р.).
 Левенець Олег Петрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Левенець Прокіп (* ? — † 1691) — полковник полтавський (1674–1678, з перервами);
 Левенець Юрій Анатолійович (1961—2013) — український історик і політолог, фахівець у галузі етнополітології, академік Національної академії наук України (від 2009 р.), доктор політичних наук (від 2001 р.) -

Див. також 
 Левенці